Németország
Salz, település Bajorországban
Salz, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban